Bei den NCAA Division I Tennis Championships wurden 2016 zum 132. Mal die Meister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der sechs Konkurrenzen war das Herreneinzel. Gespielt wurde vom 25. bis zum 30. Mai auf dem Campus der University of Tulsa in Tulsa, Oklahoma. Es siegte der US-Amerikaner Mackenzie McDonald von der UCLA.

Setzliste

Turnierplan

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Turnierplan (englisch)
 Selections auf ncaa.com (englisch)

College-Tennis-Saison 2015/16
Tennisturnier 2016
Tennisturnier in Tulsa
2016 Herreneinzel
Herrentennisturnier